Ку́пер () — англомовне особове чоловіче ім'я, за походженням пов'язане з назвою ремесла ( — «бондар»).

Відомі носії імені:
 Купер Гефнер (;  1991) — американський бізнесмен, учитель, публіцист, активіст.
 Купер Меннінг (;  1974) ведучий шоу «Година Меннінга» на Fox Sports, а також директор з питань взаємодії з інвесторами.
  (;  1951) — американський актор кіно і телебачення.

Див. також 
 Купер (прізвище)

Англійські імена